Sandown Castle ist der Name folgender Burgen oder Festungen in Großbritannien:

 Sandown Castle (Kent)
 Sandown Castle (Isle of Wight)